Caríclit (Charicleitus, Karíkleitos, Χαρίκλειτος) fou un comandant de la flota ròdia que el 190 aC va derrotar la flota selèucida d'Antíoc III el gran, que manaven Anníbal i Apol·loni, prop de Side a Pamfília.

Referències 
 Charicleitus a 

Militars de Rodes